Сезон 2018/2019 для «Бруклин Нетс» стал 52-м сезоном в истории клуба, 43-м — в истории выступлений клуба в чемпионате НБА, 7-м — после переезда из Нью-Джерси в Бруклин.

Важные даты 
 21 июня 2018 — Драфт НБА 2018 года пройшёл в «Барклайс-центр», Бруклине (Нью-Йорк).
 1 июля 2018 — Открылся рынок свободных агентов.
 17 октября 2018 — Первый официальный матч сезона против «Детройт Пистонс» был проигран со счетом 103 на 100 в гостях.
 19 октября 2018 — Сыграли первый официальный матч в регулярном сезоне на домашней арене Барклайс-центр против «Нью-Йорк Никс». Выиграли встречу со счетом 107 на 105.
 7 апреля 2019  — Гарантировали участие в плей-офф НБА 2019 года впервые с сезона 2014/2015.
 23 апреля 2019  — «Нетс» завершили сезон поражением 100:122 от «Филадельфии 76» в пяти матчах первого раунда конференции

Драфт

Состав

Ротация состава 
Последнее обновление 04.04.2019

Регулярный сезон

Положение в турнирной таблице

Плей-офф

Сыгранные матчи

Летняя лига НБА

Предсезонные матчи

Регулярный сезон

Плей-офф

Статистика игроков

Летняя лига 

|-
|style="text-align:left;" |Тео Пинсон
|5||5||24.9||.450||.423||1.000||4.0||2.2||1.0||1.0||11.2
|-
|style="text-align:left;" |	Шон Доусон
|5||1||18.2||.488||.308||.800||3.2||1.6||0.4||0.2||11.2
|-
|style="text-align:left;" |	Тайлер Дэвис
|4||2||17.8||.559||.667||.667||4.5||0.8||0.0||1.2||11.0
|-
|style="text-align:left;" |Джарретт Аллен
|2||2||24.7||.562||1.000||1.000||11.5||0.0||0.0||3.0||10.5
|-
|style="text-align:left;" |	Юта Ватанабэ
|5||2||24.0||.410||.333||1.000||4.2||1.2||0.8||1.6||9.4
|-
|style="text-align:left;" |Милтон Дойл
|5||3||22.0||.275||.167||.929||3.2||3.6||1.4||0.8||8.8
|-
|style="text-align:left;" |	Джеймс Уэбб
|5||4||18.7||.412||.381||.000||6.2||0.2||0.6||0.2||7.2
|-
|style="text-align:left;" |	Джордан Маклафлин
|5||1||19.7||.342||.222||.556||1.8||4.2||0.8||0.2||7.0
|-
|style="text-align:left;" |Тревор Томпсон
|4||0||10.9||.467||.000||.714||4.5||0.5||0.2||0.8||6.0
|-
|style="text-align:left;" |Камари Мёрфи
|5||1||17.4||.357||.000||.625||4.6||0.6||0.4||0.6||5.0 
|-
|style="text-align:left;" |Семай Кристон
|5||3||15.7||.185||.125||.500||1.6||2.0||0.2||0.2||2.6
|-
|style="text-align:left;" |Брайант Кроуфорд
|4||1||8.1||.167||.167||.000||1.8||0.8||0.5||0.0||1.2
|-
!Всего
!5
! —
! —
!.392
!.296
!.778
!42.0			
!17.2
!6.2
!7.6
!81.2
|}

Предсезонные матчи 

|-
|style="text-align:left;" |Д’Анджело Расселл
|4||4||27.5||.429||.370||.889||3.8||3.5||0.5||0.5||18.0
|-
|style="text-align:left;" |Карис Леверт
|4||4||28.4||.426||.368||.857||4.2||4.2||1.8||0.0||14.8
|-
|style="text-align:left;" |Джарретт Аллен
|4||4||25.9||.541||.500||.650||6.8||0.8||0.8||2.0||13.8
|-
|style="text-align:left;" |Джо Харрис
|4||2||25.4||.459||.292||.800||3.0||2.5||0.5||0.5||12.2
|-
|style="text-align:left;" |Спенсер Динвидди
|4||0||25.4||.361||.200||.800||4.8||5.0||0.2||0.0||10.2
|-
|style="text-align:left;" |Родион Куруц
|4||0||12.1||.556||.000||.917||4.5||0.8||1.5||0.5||7.8
|-
|style="text-align:left;" |Кеннет Фарид
|1||0||20.6||.333||.000||.500||3.0||1.0||0.0||0.0||7.0
|-
|style="text-align:left;" |Трэвеон Грэм
|4||0||26.7||.355||.167||.500||5.5||3.0||1.2||0.5||6.8
|-
|style="text-align:left;" |Джаред Дадли
|4||2||22.5||.600||.545||.500||3.5||1.2||0.8||0.0||6.2
|-
|style="text-align:left;" |Эд Дэвис
|3||0||20.8||.700||.000||.400||8.3||0.3||0.3||0.7||5.3
|-
|style="text-align:left;" |Нуни Омот
|1||0||8.3||1.000||1.000||.000||1.0||0.0||0.0||0.0||5.0
|-
|style="text-align:left;" |Демарре Кэрролл
|2||2||21.4||.200||.000||1.000||5.5||1.5||0.0||1.0||4.5
|-
|style="text-align:left;" |Аллен Крэбб
|2||2||11.4||.375||.286||.000||1.5||0.0||0.0||0.0||4.0
|-
|style="text-align:left;" |Тео Пинсон
|1||0||15.1||.400||.000||.000||2.0||0.0||0.0||1.0||4.0
|-
|style="text-align:left;" |Джанан Муса
|2||0||24.9||.375||.000||.000||1.5||0.0||0.0||0.5||3.0
|-
|style="text-align:left;" |Алан Уильямс
|1||0||1.8||1.000||.000||.000||0.0||0.0||0.0||0.0||2.0
|-
|style="text-align:left;" |Митч Крик
|1||0||2.1||.000||.000||.000||0.0||0.0||0.0||0.0||0.0
|-
|style="text-align:left;" |Джордан Маклафлин
|1||0||8.3||.000||.000||.000||0.0||1.0||0.0||0.0||0.0
|-
!Всего
!4
! —
! —
!.439
!.288
!.731
!48.0				
!22.5
!7.5
!5.5
!104.0
|}

Регулярный сезон 

|-
|style="text-align:left;" |Д’Анджело Расселл
|81||81||30.2||.434||.369||.780||3.9||7.0||1.2||0.2||21.1
|-
|style="text-align:left;" |Спенсер Динвидди
|68||4||28.1||.442||.335||.806||2.4||4.6||0.6||0.3||16.8
|-
|style="text-align:left;" |Джо Харрис
|76||76||30.2||.500||.474||.827||3.8||2.4||0.5||0.2||13.7
|-
|style="text-align:left;" |Карис Леверт
|40||25||26.6||.429||.312||.691||3.8||3.9||1.1||0.4||13.7
|-
|style="text-align:left;" |Демарре Кэрролл
|67||8||25.4||.395||.342||.760||5.2||1.3||0.5||0.1||11.1
|-
|style="text-align:left;" |Джарретт Аллен
|80||80||26.2||.590||.133||.709||8.4||1.4||0.5||1.5||10.9
|-
|style="text-align:left;" |Аллен Крэбб
|43||20||26.3||.367||.378||.732||3.4||1.1||0.5||.3||9.6
|-
|style="text-align:left;" |Шабазз Напьер
|56||2||17.6||.389||.333||.833||1.8||2.6||0.7||0.3||9.4
|-
|style="text-align:left;" |Ронди Холлис-Джефферсон
|59||21||20.9||.411||.184||.645||5.3||1.6||0.7||0.5||8.9
|-
|style="text-align:left;" |Родион Куруц
|63||46||20.5||.450||.315||.783||3.9||0.8||0.7||0.4||8.9
|-
|style="text-align:left;" |Эд Дэвис
|81||1||17.9||.616||.000||.617||8.6||0.8||0.4||0.4||5.8
|-
|style="text-align:left;" |Трэвеон Грэм
|35||21||20.4||.335||.297||.818||3.1||1.0||.4||.2||5.3
|-
|style="text-align:left;" |Кеннет Фарид
|12||0||9.8||.595||.200||.625||3.7||0.2||0.2||0.3||5.1
|-
|style="text-align:left;" |Джаред Дадли
|59||25||20.7||.423||.351||.696||2.6||1.4||0.6||0.3||4.9
|-
|style="text-align:left;" |Тео Пинсон
|18||0||11.7||.342||.261||.864||2.0||1.2||0.3||0.0||4.5
|-
|style="text-align:left;" |Таджер Макколл
|1||0||8.0||.667||.000||.000||1.0||0.0||0.0||0.0||4.0
|-
|style="text-align:left;" |Митч Крик
|4||0||9.0||.500||.000||.714||2.5||1.3||0.3||0.0||3.8
|-
|style="text-align:left;" |Алан Уильямс
|5||0||5.2||.615||.000||.500||3.8||0.6||0.2||0.0||3.6
|-
|style="text-align:left;" |Джанан Муса
|9||0||4.3||.409||.100||.000||0.6||0.2||0.2||0.0||2.1
|-
!Всего
!82
! —
! —
!.449
!.353
!.745
!46.6				
!23.8
!6.6
!4.1
!112.2
|}

Плей-офф 

|-
|style="text-align:left;" |Карис Леверт
|5||2||28.8||.493||.462||.724||4.6||3.0||1.0||0.4||21.0
|-
|style="text-align:left;" |Д’Анджело Расселл
|5||5||29.6||.363||.324||.846||3.6||3.6||1.4||0.2||19.4
|-
|style="text-align:left;" |Спенсер Динвидди
|5||0||26.2||.435||.375||.714||2.6||1.6||0.4||0.0||14.6
|-
|style="text-align:left;" |Ронди Холлис-Джефферсон
|4||0||15.5||.485||1.000||.800||3.0||1.5||0.3||1.3||13.3
|-
|style="text-align:left;" |Джарретт Аллен
|5||5||22.0||.594||.000||.850||6.8||2.2||0.6||0.6||11.0
|-
|style="text-align:left;" |Джо Харрис
|5||5||29.8||.372||.190||1.000||4.2||0.6||0.6||0.0||8.8
|-
|style="text-align:left;" |Шабазз Напьер
|3||0||9.3||.636||.600||.875||2.3||3.7||0.3||0.0||8.0
|-
|style="text-align:left;" |Демарре Кэрролл
|5||3||23.8||.237||.292||1.000||4.0||0.4||0.8||0.0||6.6
|-
|style="text-align:left;" |Родион Куруц
|4||3||17.0||.400||.250||.778||5.0||0.8||0.5||0.0||6.3
|-
|style="text-align:left;" |Эд Дэвис
|3||0||13.7||.700||.000||1.000||6.3||0.7||0.0||0.3||5.3
|-
|style="text-align:left;" |Джаред Дадли
|4||2||20.5||.273||.222||1.000||0.5||2.8||0.8||0.3||3.0
|-
|style="text-align:left;" |Тео Пинсон
|3||0||7.3||.375||.429||.000||1.0||1.0||0.7||0.0||3.0
|-
|style="text-align:left;" |Джанан Муса
|2||0||7.5||.667||.000||.000||0.0||0.0||1.0||0.0||2.0
|-
|style="text-align:left;" |Трэвеон Грэм
|5||0||15.8||.200||.000||.500||2.2||0.6||0.4||0.2||1.4
|-
!Всего
!5
! —
! —
!.421
!.324
!.808
!40.6			
!19.2
!7.4
!2.8
!111.4
|}

Травмы

Награды

Рекорды и достижения 
 16 декабря 2018 года во встрече против «Атланта Хокс» игроки «Бруклин Нетс» за 48 минут игрового времени набрали 144 очка, они установили рекорд результативности «Нетс» в «Барклайс-центре». Это является вторым результатом по набранным очкам в истории клуба для матчей без дополнительного времени. 17 апреля 1982 года игроки «Нью-Джерси Нетс» набрали 147 очков в поединке против «Детройт Пистонс».
 4 марта 2019 года «Бруклин Нетс» победили в домашнем матче «Даллас Маверикс» с разницей 44 очка. Эта была самая большая разница в счете, добытая в «Барклайс-центре».
 19 марта 2019 года «Бруклин Нетс» победили в гостевом поединке против «Сакраменто Кингз» с разницей 2 очка. «Нетс» впервые в своей истории смогли отыграть разницу 25 очков к началу 4 четверти и выиграть матч. До этого «Нетс» проиграли 178 игр, когда уступал с разницей в счете 25 очков. «Бруклин Нетс» стал 4 командой в истории НБА с сезона 1954/1955, которая смогла отыграть дефицит в счете 25 очков к началу 4 четверти и выиграть матч.
 19 марта 2019 года Д’Анджело Расселл стал первым игроком в истории «Нетс», который в одном сезоне забил 202 трёхочковых броска.

Звёздный уикенд НБА 

 На матч восходящих звёзд в сборную остального мира был приглашен Родион Куруц, а Джарретт Аллен получил приглашение в состав сборной США. За сборную мира Родион набрал 10 очков, сделал 4 подбора и отдал 5 передач. На счету Джарретт в составе сборной США было 2 очка, 5 подборов, 1 передача, 2 блок-шота. 
 На матч всех звёзд был приглашен Д’Анджело Расселл в качестве замены травмированного Виктора Оладипо. Яннис Адетокунбо взял Расселла в свою команду на драфте во 2 раунде под 17 пиком. Д’Анджело набрал 6 очков, отдал 3 передачи и сделал 1 подбор. 
 Джо Харрис получил приглашение на участие в конкурсе трёхочковых бросков. Джо вышел в финальный раунд и стал победителем конкурса.

Сделки

Покупки и обмены

Свободные агенты

Переподписание

Дополнение

Ушли

Подписание игроков с драфтов

Примечания

Ссылки 
 
 

НБА в сезоне 2018/2019
Сезоны Бруклин Нетс